Karakorum steht für: 
 Karakorum (Gebirge), ein Hochgebirge in Asien
 Karakorum (Stadt), die mittelalterliche erste Hauptstadt der Mongolei
 Karakorum (Band), eine bayerische Krautrock-Band 

Siehe auch:
 Karakorumpass (5575 m)
 Karakorum Highway